Eithel Sirion (sin. źródła Sirionu) – miejsce ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia.

Źródła Sirionu wypływały u podnóży wschodniej części Ered Wethrin, gdzie znajdowała się Barad Eithel. Zostały skalane po Nirnaeth Arnoediad.

Nazwa Eithel Sirion odnosi się zarówno do źródeł, jak i do twierdzy.

Bibliografia 
 

Geografia Beleriandu

en:Eithel Sirion#Eithel Sirion
fr:Eithel Sirion